Stromdieb steht für:

 jemand, der Stromdiebstahl begeht, siehe Entziehung elektrischer Energie
 Stromdieb (Fassungsadapter), Netzsteckeradapter für Glühlampenfassungen
 umgangssprachlich für Kabelabzweiger, Verbinder in Schneidklemmtechnik

Siehe auch:
 Joule thief